Lista portów lotniczych w Bośni i Hercegowinie, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 FallingRain.com
 
 
 
 PilotFriend.com

 
Bośnia